Пасијенсија има више значења:

 Пасијенсија (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасијенсија (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику